Dit is een lijst van planetoïden 75901-76000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (75901) - || 2000 CB49 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75902) - || 2000 CN49 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75903) - || 2000 CQ49 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75904) - || 2000 CA50 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75905) - || 2000 CK50 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75906) - || 2000 CY50 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75907) - || 2000 CJ51 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75908) - || 2000 CC53 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75909) - || 2000 CG53 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75910) - || 2000 CO53 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75911) - || 2000 CJ54 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75912) - || 2000 CQ56 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75913) - || 2000 CU57 || 5 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75914) - || 2000 CS58 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75915) - || 2000 CO60 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75916) - || 2000 CY60 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75917) - || 2000 CZ60 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75918) - || 2000 CC61 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75919) - || 2000 CK61 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75920) - || 2000 CR62 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75921) - || 2000 CL63 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75922) - || 2000 CQ64 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75923) - || 2000 CL65 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75924) - || 2000 CF66 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75925) - || 2000 CJ66 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75926) - || 2000 CR66 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75927) - || 2000 CE67 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75928) - || 2000 CY69 || 1 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75929) - || 2000 CH70 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75930) - || 2000 CO70 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75931) - || 2000 CG71 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75932) - || 2000 CN71 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75933) - || 2000 CB75 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75934) - || 2000 CR75 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75935) - || 2000 CW75 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75936) - || 2000 CZ75 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75937) - || 2000 CK78 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75938) - || 2000 CO80 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75939) - || 2000 CF81 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75940) - || 2000 CL82 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75941) - || 2000 CX82 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75942) - || 2000 CO84 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75943) - || 2000 CM85 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75944) - || 2000 CT85 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75945) - || 2000 CY86 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75946) - || 2000 CZ86 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75947) - || 2000 CB87 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75948) - || 2000 CH88 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75949) - || 2000 CR88 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75950) - || 2000 CU88 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75951) - || 2000 CK90 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75952) - || 2000 CD91 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75953) - || 2000 CE91 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75954) - || 2000 CO91 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75955) - || 2000 CC92 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75956) - || 2000 CZ92 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75957) - || 2000 CB94 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75958) - || 2000 CE94 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75959) - || 2000 CP94 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75960) - || 2000 CS96 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75961) - || 2000 CZ98 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75962) - || 2000 CH100 || 10 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75963) - || 2000 CN100 || 10 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75964) - || 2000 CQ100 || 10 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75965) - || 2000 CF103 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75966) - || 2000 CL103 || 7 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75967) - || 2000 CP103 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75968) - || 2000 CF104 || 10 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75969) Backhouse || 2000 CE112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75970) Olcott || 2000 CH112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75971) Unkingalls || 2000 CK112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75972) Huddleston || 2000 CM112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75973) - || 2000 CA117 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75974) - || 2000 CC117 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75975) - || 2000 CD121 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75976) - || 2000 CZ121 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75977) - || 2000 CK122 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75978) - || 2000 CC124 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75979) - || 2000 CL125 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75980) - || 2000 CK128 || 2 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75981) - || 2000 CH136 || 3 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75982) - || 2000 DU || 24 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75983) - || 2000 DY || 24 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75984) - || 2000 DC2 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75985) - || 2000 DY2 || 24 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75986) - || 2000 DO3 || 28 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (75987) - || 2000 DW4 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75988) - || 2000 DK6 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75989) - || 2000 DF7 || 29 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75990) - || 2000 DA9 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75991) - || 2000 DE9 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75992) - || 2000 DH9 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75993) - || 2000 DR9 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75994) - || 2000 DA12 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75995) - || 2000 DD14 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75996) Piekiel || 2000 DS14 || 26 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75997) - || 2000 DU14 || 26 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75998) - || 2000 DE15 || 26 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (75999) - || 2000 DH15 || 26 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (76000) Juliuserving || 2000 DO15 || 26 februari 2000 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten